Верде Ваље има више значења:

 Верде Ваље, Гранха (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Верде Ваље (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Верде Ваље (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Верде Ваље (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику